Crook ist der Name folgender

Personen:
 Catherine Crook de Camp (1907–2000), US-amerikanische Schriftstellerin
 Edward Crook (1929–2005), US-amerikanischer Boxer
 George Crook (1828–1890), US-amerikanischer General
 Hal Crook (* 1950), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Hayley Crook († 2010), britisches Dessous-Model

 Mackenzie Crook (* 1971), britischer Schauspieler

 Peter Crook (* 1993), Freestyle-Skier von den Britischen Jungferninseln
 Thurman C. Crook (1891–1981), US-amerikanischer Politiker
 Tony Crook (1920–2014), britischer Rennfahrer und Unternehmer
 Walter Crook (1913–1988), englischer Fußballspieler und -trainer 

Orte in England:
 Crook (County Durham)
 Crook (Cumbria)
 Crook (Devon)

in den Vereinigten Staaten:
 Crook (Colorado)
 Crook (Missouri)
 Crook County (Oregon), Verwaltungseinheit in Oregon
 Crook County (Wyoming), Verwaltungseinheit in Wyoming

im NRHP gelistete Objekte:
 Crook County Bank Building, in Prineville, Oregon, ID-Nr. 91000802
 Crook Farm, in Bradford, Pennsylvania, ID-Nr. 76002157
 Crook House, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 79002612

Siehe auch:
 Crooke
 Krook
 Kruk
 Kruck
 Crooks